Корисні копалини Республіки Корея (Південної Кореї)
 Корисні копалини Корейської Народно-Демократичної Республіки (Північної Кореї)